Котар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Котар, Александр Петрович (1913—1985) — генерал-майор Советской Армии, участник трех войн.
 Котар, Мартин (1922—1944) — югославский словенский пекарь, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии. См. также 
 Горски-Котар — исторический район на севере Хорватии.
 Синдром Котара — сочетание тревожной депрессии, деперсонализации (часто в виде болезненной психической анестезии), дереализации и бреда Котара.